Die League of Ireland 1951/52 war die 31. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war Cork Athletic.

St Patrick’s Athletic gewann gleich bei der ersten Teilnahme den Meistertitel.

Modus 
Zu den zehn Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, wurden mit dem St Patrick’s Athletic und Evergreen United zwei weitere Teams zugelassen. Die zwölf Teams spielten an 22 Spieltagen zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1952
Fußballsaison 1951/52